Werschyna steht für:

 Pseudonym des ukrainischen Schriftstellers Wassyl Barka

Ortschaften
 Werschyna (Bachmut), Dorf in der ukrainischen Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Werschyna (Polohy), Dorf in der ukrainischen Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Werschyna (Lebedyn), Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Werschyna (Schytomyr), Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr

Gewässer
 Werschyna (Ubort), Nebenfluss des Ubort in der Ukraine